Дебика () — комуна в Румунії, у повіті Клуж.
 Дебика () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Дебика.
 Дебика () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Топліца.